Crocq ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Crocq im Département Creuse
 Le Crocq im Département Oise

Siehe auch:
 Crock
 Croque